Молтон () — британская фамилия.
 Молтон, Алисия (род. 1961) — американская теннисистка.
 Молтон, Джеймс (1761—1803) — британский художник, младший брат художника Томаса Молтона.
 Молтон, Том (род. 1940) — американский продюсер, звукоинженер, диско ремиксер, создатель 12-дюймовых синглов и диско микс, пионер ремикширования.
 Молтон, Томас (1748—1804) — британский художник.
 Молтон, Томас (ум. 1240) — английский шериф, землевладелец и судья.
 Молтон, Форест Рей (1872−1952) — американский астроном.
 Молтон (Норт-Йоркшир) (англ.) — город в Англии.

 См. также 
 Моултон
 Мелтон